Jméno a příjmení Zdeněk Procházka má více nositelů:

 Zdeněk Procházka (fotbalista, 1928) (1928–2016) – český fotbalista
 Zdeněk Procházka (fotbalista, 1960) (* 1960) – český fotbalový útočník
 Zdeněk Procházka (herec) (1924–1967) – český herec
 Zdeněk Procházka (politik) (1892-1972) československý politik a diplomat
 Zdeněk Procházka (skladatel) (1924–1977) – český hudební skladatel a klavírista
 Zdeněk Procházka (veterinář) (* 1929) – český veterinář